Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1962 je štiriindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 18. in 25. februarjem 1962 v Zakopanah, Poljska, v desetih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1962
1962 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Zakopanah